Radosław Kałużny (Góra, 2 de fevereiro de 1974) é um ex-futebolista polonês.

Títulos 

  Wisła Kraków
 Campeonato Polonês de Futebol (2): 1998/99, 2000/01
 Copa da Liga Polonesa (1): 2001

Ligações externas

  Radosław Kałużny (90minut.pl)
Perfil em Ogol

Futebolistas da Polônia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Futebolistas do Zagłębie Lubin
Futebolistas do Wisła Kraków
Futebolistas do Fußball-Club Energie Cottbus
Futebolistas do Bayer 04 Leverkusen
Futebolistas do Jagiellonia Białystok